Вулиця Глібова — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається перетином з вул. Івана Мазепи та закінчується перехрестям з вул. Затишною.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 с.

Вулиці Сміли, названі на честь людей